El Puig d'en Querol és una muntanya de 276,1 metres del terme comunal de Reiners, de la comarca del Vallespir, a la Catalunya del Nord.

Es troba a la part nord del terme, però a la dreta del Tec, al sud-est del Pont de Reiners. És al nord de Can Querol, al nord-oest de Can Romaní i al nord-est de Can Borrell.

Referències 

Muntanyes de Reiners